Nagurski ist der Familienname folgender Personen:
 Bronko Nagurski (1908–1990), kanadischer American-Football-Spieler
 Jan Iossifowitsch Nagurski (1888–1976), russisch-polnischer Pilot

Siehe auch:
 Nagórski